L'équipe d'Italie de football participe à la Coupe du monde de football 1990 organisée à domicile du  au , ce qui constitue la douzième phase finale de Coupe du monde de son histoire et sa huitième consécutive.

Effectif

Coupe du monde

Groupe A

Italie - Autriche

Italie - États-Unis

Italie - Tchécoslovaquie

Huitièmes de finale

Italie - Uruguay

Quarts de finale

Italie – Irlande

Demi-finale

Argentine – Italie

Match pour la troisième place

Italie – Angleterre

Notes et références 

1990
Italie